Bos gaurus – detto anche gaur o bisonte indiano, bovino selvatico dell'ordine degli artiodattili
 Gaur – rovine di una città risalente ai secoli XV e XVI, localizzata nel distretto di Malda, nello stato indiano del Bengala Occidentale
 Gaur – città del Nepal, capoluogo del Distretto di Rautahat
 Gaur Rossi – gruppo paramilitare di estrema destra attivo in Thailandia negli anni settanta, che prese il nome dal Bos gaurus